Воронята — название населённых пунктов:

Россия 
 Воронята — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Воронята — деревня в Сивинском районе Пермского края.